Une madrague est un filet de pêche. Par extension, le terme désigne la technique de pêche au thon utilisant une madrague.
 La madrague est le nom donné aux ports de pêche depuis lesquels une pêche à la madrague était anciennement autorisée. Il est très répandu sur la côte méditerranéenne. Deux quartiers de Marseille, un de Saint-Cyr-sur-Mer, un de la presqu'île de Giens portent ce nom, qui était aussi celui de l'actuelle station balnéaire d'El Djamila, à proximité d'Alger.
 La résidence de Brigitte Bardot à Saint-Tropez se nomme « La Madrague ».
 La Madrague est le titre d'une chanson chantée par Brigitte Bardot.
 La madrague est le nom d'une commune de Giens.